Az 1999-es női sakkvilágbajnokság versenysorozatában a zónaversenyekről továbbjutó versenyzők számát figyelembe véve a zónaközi döntőt 13 fordulós svájci rendszerű versenyben rendezték. A zónaközi döntő első hét helyezettje, kiegészülve az exvilágbajnokkal, valamint az előző világbajnokjelölti verseny második-harmadik helyezettjével kétfordulós körmérkőzésen küzdött meg a világbajnok kihívásának jogáért. A világbajnokjelölti versenysorozat végén az exvilágbajnok Hszie Csün szerzett jogot arra, hogy a világbajnoki címért mérkőzhessen Polgár Zsuzsa ellen.

A világbajnoki döntő párosmérkőzésre köztük végül nem került sor a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) és Polgár Zsuzsa közötti vita miatt. A FIDE Polgár Zsuzsát megfosztotta világbajnoki címétől, és a világbajnokjelöltek versenyének első két helyezettje közötti mérkőzés győztesét, Hszie Csünt tekintette világbajnoknak, aki ezzel az 1996-ban elvesztett címét visszanyerte.

A zónaközi döntő 
A zónaközi döntő helyszíne 1995-ben a moldovai Chișinău volt. A versenyre 24 ország 52 versenyzője kvalifikálta magát. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezte. A versenyzők között 13 fordulós svájci rendszerű versenyen dőlt el, hogy ki az a hét versenyző, aki továbbjutott a  világbajnokjelöltek tornájára. A mezőnyben ezúttal nem szerepelt magyar sakkozó.

A zónaközi döntőt a grúz Ketevan Arakhamia-Grant nyerte a német színekben versenyző grúz származású Ketino Kachiani előtt. A 3–6. helyen holtversenyben végzett az ugyancsak grúz Nana Ioszeliani, az orosz Alisza Galljamova, a kínai Peng Csao-csin, valamint a Szerbia és Montenegró színeiben versenyző Alisa Marić. A 7–9. helyen hármas holtverseny alakult ki, amelyből Nino Guriani került ki továbbjutóként.

(A táblázatban az egyes versenyzőknél fordulónként az ellenfél – végső helyezés szerinti – sorszáma látható, előtte a „+” a győzelmet, az „=” a döntetlent, a „–” a vereséget jelzi.)
{| class="wikitable"
|+ Női világbajnoki zónaközi döntő (Chișinău, 1995)
|-
! !! Versenyző!!Ország!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Pont !! B-sz.

|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Ketevan Arakhamia-Grant|| || +36 || +44 || +11 || =2 || +4 || +8 || −3 || +9 || =7 || =6 || +10 || −5 || +19 || 9½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Ketino Kachiani-Gersinska|| || +45 || +43 || +20 || =1 || +19 || +4 || =6 || =11 || =3 || =10 || =5 || =7 || =8 || 9 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || Nana Ioszeliani|| || +33 || =17 || =8 || +32 || =7 || =12 || +1 || +20 || =2 || =9 || =4 || =11 || =5 || 8½ || 64.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || Alisza Galljamova|| || +16 || +31 || =19 || +5 || −1 || −2 || =26 || +18 || +11 || =17 || =3 || =9 || +7 || 8½ || 63.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || Peng Csao-csin|| || =15 || +42 || +39 || −4 || −17 || +18 || =25 || +27 || +21 || =7 || =2 || +1 || =3 || 8½ || 60.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || Alisa Marić|| || =38 || =26 || +47 || =29 || =18 || +19 || =2 || =8 || +12 || =1 || −7 || +20 || +11 || 8½ || 60.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || Nino Gurieli|| || +27 || =39 || =18 || +25 || =3 || =9 || =8 || +17 || =1 || =5 || +6 || =2 || −4 || 8 || 60.50
|-
| 8 || Vesna Mišanović|| || +24 || +9 || =3 || =19 || +20 || −1 || =7 || =6 || −10 || +23 || =17 || +21 || =2 || 8 || 60.00
|-
| 9 || Szvetlana Matvejeva|| || +13 || −8 || +40 || =17 || +33 || =7 || +12 || −1 || +20 || =3 || =11 || =4 || =15 || 8 || 57.00
|-
| 10 || Nataša Bojković|| || =34 || −18 || +42 || =23 || =25 || =13 || +38 || +29 || +8 || =2 || −1 || =15 || =20 || 7½ || 51.25
|-
| 11 || Csin Kan-jing|| || +23 || +47 || −1 || =18 || =29 || +38 || +27 || =2 || −4 || +31 || =9 || =3 || −6 || 7½ || 50.50
|-
| 12 || Inna Gaponenko|| || +37 || =25 || =17 || =33 || +36 || =3 || −9 || +23 || −6 || +39 || −21 || =14 || +30 || 7½ || 48.75
|-
| 13 || Nino Khurtsidze|| || −9 || −24 || +15 || +31 || =22 || =10 || −28 || =14 || =27 || +44 || =32 || +41 || +33 || 7½ || 47.75
|-
| 14 || Elvira Sakhatova|| || −39 || =27 || -37 || =46 || +50 || =49 || =45 || =13 || +42 || =28 || +25 || =12 || +29 || 7½ || 44.25
|-
| 15 || Petra Krupkova|| || =5 || -32 || −13 || −45 || +51 || +37 || =36 || +49 || +33 || =26 || +31 || =10 || =9 || 7½ || 44.25
|-
| 16 || Lidia Semenova|| || −4 || =35 || −27 || +51 || =43 || −28 || +50 || =34 || +45 || −19 || +23 || +37 || +26 || 7½ || 40.50
|-
| 17 || Cristina Adela Foișor|| || +41 || =3 || =12 || =9 || +5 || =27 || =21 || −7 || +28 || =4 || =8 || −19 || =18 || 7 || 51.00
|-
| 18 || Vang Lej|| || =28 || +10 || =7 || =11 || =6 || −5 || +32 || −4 || +30 || =20 || =19 || =31 || =17 || 7 || 49.00
|-
| 19 || Csu Csen|| || +49 || +30 || =4 || =8 || −2 || −6 || −23 || +44 || =22 || +16 || =18 || +17 || −1 || 7 || 45.75
|-
| 20 || Almira Skripchenko|| || +48 || +22 || −2 || +34 || −8 || +26 || +29 || −3 || −9 || =18 || +41 || −6 || =10 || 7 || 43.75
|-
| 21 || Hoang Minh T.|| || −25 || =37 || +43 || =49 || =40 || +36 || =17 || +30 || −5 || =29 || +12 || −8 || =22 || 7 || 43.25
|-
| 22 || Tatjana Shumiakina|| || +46 || −20 || =49 || =40 || =13 || =23 || =30 || =33 || =19 || =25 || +39 || =29 || =21 || 7 || 42.50
|-
| 23 || Miranda Khorava|| || −11 || +52 || +28 || =10 || −26 || =22 || +19 || −12 || +38 || −8 || −16 || +39 || +32 || 7 || 38.75
|-
| 24 || Suzana Maksimović|| || −8 || +13 || =30 || −36 || −45 || =42 || +43 || −32 || =46 || =47 || +52 || +38 || +34 || 7 || 36.00
|-
| 25 || Lu Hsziao-sa|| || +21 || =12 || =32 || −7 || =10 || +33 || =5 || =28 || −26 || =22 || −14 || +27 || =31 || 6½ || 44.25
|-
| 26 || Anjelina Belakovskaia|| || =40 || =6 || =36 || +37 || +23 || −20 || =4 || −39 || +25 || =15 || =29 || =30 || −16 || 6½ || 44.00
|-
| 27 || Marina Sheremetieva|| || −7 || =14 || +16 || +30 || +28 || =17 || −11 || −5 || =13 || =32 || =33 || −25 || +41 || 6½ || 43.00
|-
| 28 || Antoaneta Sztefanova|| || =18 || =34 || −23 || +48 || −27 || +16 || +13 || =25 || −17 || =14 || −30 || =35 || +40 || 6½ || 42.00
|-
| 29 || Elina Danielian|| || −43 || +45 || +46 || =6 || =11 || +32 || −20 || −10 || +40 || =21 || =26 || =22 || −14 || 6½ || 39.75
|-
| 30 || Natalia Edzgveradze|| || +51 || −19 || =24 || −27 || +35 || +41 || =22 || −21 || −18 || +34 || +28 || =26 || −12 || 6½ || 37.25
|-
| 31 || Natalija Zsukova|| || +35 || −4 || −33 || −13 || +48 || =40 || +49 || +45 || +39 || −11 || −15 || =18 || =25 || 6½ || 25.50
|-
| 32 || Ljudmila Zajceva|| || =42 || +15 || =25 || −3 || +34 || −29 || −18 || +24 || =41 || =27 || =13 || =33 || −23 || 6 || 39.25
|-
| 33 || Monika Bobrowska|| || −3 || +41 || +31 || =12 || −9 || −25 || +35 || =22 || −15 || +40 || =27 || =32 || −13 || 6 || 37.00
|-
| 34 || Maia Lomineishvili|| || =10 || =28 || +44 || −20 || −32 || +46 || −39 || =16 || =35 || −30 || +45 || +42 || −24 || 6 || 34.25
|-
| 35 || Dagne Ciuksyte|| || −31 || =16 || −38 || +42 || −30 || +43 || −33 || =46 || =34 || =45 || +47 || =28 || =37 || 6 || 33.50
|-
| 36 || Monika Tsiganova|| || −1 || +50 || =26 || +24 || −12 || −21 || =15 || −38 || −43 || +51 || =44 || =49 || +45 || 6 || 31.25
|-
| 37 || Natalia Kiseleva|| || −12 || =21 || +14 || −26 || −41 || −15 || +52 || +47 || =44 || =38 || +46 || −16 || =35 || 6 || 30.00
|-
| 38 || Irina Kulish|| || =6 || −40 || +35 || =39 || +49 || −11 || −10 || +36 || −23 || =37 || =42 || −24 || +52 || 6 || 29.75
|-
| 39 || Mónica Calzetta|| || +14 || =7 || −5 || =38 || −44 || +47 || +34 || +26 || −31 || −12 || −22 || −23 || =48 || 5½ || 34.50
|-
| 40 || Lin Je|| || =26 || +38 || −9 || =22 || =21 || =31 || =44 || =41 || −29 || −33 || =50 || +46 || −28 || 5½ || 32.00
|-
| 41 || Irina Berezina|| || −17 || −33 || +52 || =44 || +37 || −30 || +48 || =40 || =32 || +43 || −20 || −13 || −27 || 5½ || 24.75
|-
| 42 || Zorica Nikolin|| || =32 || −5 || −10 || −35 || +52 || =24 || =47 || +50 || −14 || +48 || =38 || −34 || =51 || 5½ || 23.50
|-
| 43 || Tatiana Ratcu|| || +29 || −2 || −21 || =47 || =16 || −35 || −24 || +48 || +36 || −41 || =51 || −50 || =49 || 5 || 27.50
|-
| 44 || Elena Radu|| || +50 || −1 || −34 || =41 || +39 || =45 || =40 || −19 || =37 || −13 || =36 || =48 || — || 5 || 26.50
|-
| 45 || Szvetlana Petrenko|| || −2 || −29 || =51 || +15 || +24 || =44 || =14 || −31 || −16 || =35 || −34 || +52 || −36 || 5 || 25.75
|-
| 46 || Bhagyashree Thipsay|| || −22 || +48 || −29 || =14 || =47 || −34 || =51 || =35 || =24 || +52 || −37 || −40 || =50 || 5 || 22.00
|-
| 47 || Tatjana Lemacsko|| || +52 || −11 || −6 || =43 || =46 || −39 || =42 || −37 || +50 || =24 || −35 || +51 || — || 5 || 19.25
|-
| 48 || Johanna Paasikangas|| || −20 || −46 || +50 || −28 || −31 || +52 || −41 || −43 || +51 || −42 || +49 || =44 || =39 || 5 || 17.75
|-
| 49 || Natia Janjgava|| || −19 || +51 || =22 || =21 || −38 || =14 || −31 || −15 || =52 || =50 || −48 || =36 || =43 || 4½ || 21.75
|-
| 50 || Ivona Jezierska|| || −44 || −36 || −48 || +52 || −14 || +51 || −16 || −42 || −47 || =49 || =40 || +43 || =46 || 4½ || 16.00
|-
| 51 || Sharon Ellen Burtman|| || −30 || −49 || =45 || −16 || −15 || −50 || =46 || +52 || −48 || −36 || =43 || −47 || =42 || 3 || 
|-
| 52 || Cristina Moshina|| || −47 || −23 || −41 || −50 || −42 || −48 || −37 || −51 || =49 || −46 || −24 || −45 || −38 || ½ || 
|}
(Az utolsó fordulóban a Radu–Lemacsko-mérkőzést nem játszották le.)

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi döntőből továbbjutott hét versenyző, valamint az exvilágbajnok Hszie Csün és az előző világbajnokjelölti verseny második és harmadik helyezettje, Maia Csiburdanidze és a svéd Pia Cramling alkották azt a tízfős mezőnyt, amely kétfordulós körmérkőzésen küzdött az első két helyért. A világbajnok kihívásának jogát az első két helyezett közötti párosmérkőzés döntötte el.

A versenyre 1997. decemberben a hollandiai Groningenben került sor. A versenyt Alisza Galljamova nyerte Hszie Csün előtt, így ők lettek jogosultak arra, hogy párosmérkőzést vívjanak a világbajnokkal való megmérkőzés jogáért.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) úgy döntött, hogy a párosmérkőzést Kínában, Senjangban kell lejátszani, mert az ottani szponzor ajánlotta a legjobb feltételeket. Galljamova nem egyezett bele, hogy ellenfele országában mérkőzzenek meg. A szövetség Hszie Csünt nyilvánította a világbajnokjelöltek versenye győztesének, és neki adta a jogot, hogy megmérkőzzön a világbajnoki címet viselő Polgár Zsuzsával.

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelöltek versenye (1997)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Pont
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Alisza Galljamova|| || 2445 || — || ½|| 1 || 1½|| 2 || 1½|| 1½|| 1½|| 2 || 2 || 13½ 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Hszie Csün|| || 2495 || 1½|| — || 1½|| ½|| ½|| 1½|| 2 || 1 || 2 || 2 || 12½ 
|-
| 3 || Nana Ioszeliani|| || 2520 || 1 || ½|| — || 1 || 1½|| 1½|| ½|| 1 || 2 || 2 || 11 
|-
| 4 || Maia Csiburdanidze|| || 2525 || ½|| 1½|| 1 || — || 1 || 1½|| ½|| 1 || 2 || 2 || 11 
|-
| 5 || Peng Csao-csin|| || 2400 || 0 || 1½|| ½|| 1 || — || ½|| 1½|| 1 || 1½|| 1½|| 9 
|-
| 6 || Alisa Marić|| || 2460 || ½|| ½|| ½|| ½|| 1½|| — || 1 || 1½|| 1½|| 1½|| 9 
|-
| 7 || Ketevan Arakhamia-Grant|| || 2430 || ½|| 0 || 1½|| 1½|| ½|| 1 || — || 0 || 2 || 2 || 9 
|-
| 8 || Pia Cramling|| || 2520 || ½|| 1 || 1 || 1 || 1 || ½|| 2 || — || 0 || 1½|| 8½
|-
| 9 || Nino Gurieli|| || 2370 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½|| ½|| 0 || 2 || — || 2 || 5 
|-
| 10 || Ketino Kachiani-Gersinska|| || 2415 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½|| ½|| 0 || ½|| 0 || — || 1½
|}
Ketino Kachiani-Gersinska a 10. forduló után visszalépett a versenytől.

A világbajnokjelölti verseny játszmái 
A világbajnokjelölti verseny 80 játszmája

A világbajnoki döntő előzményei 
A világbajnoki döntőre az előzetes tervek szerint 1998. novemberben került volna sor, Polgár Zsuzsa azonban terhessége miatt kérte, hogy az eseményre hat hónappal gyermeke születése után, 1999. szeptemberben kerüljön sor. Tekintettel arra, hogy a mérkőzés megtartására sem helyszín, sem szponzor nem állt rendelkezésre, a FIDE a halasztásba beleegyezett. Nem sokkal később azonban a szövetség bejelentette, hogy a döntő 1999. július 3–27. között Kínában, Senjangban kerül megrendezésre. Polgár Zsuzsa úgy vélte, hogy a szülés után a versenyre való felkészülésre az idő nem elegendő. Ugyanakkor – Galljamovához hasonlóan – kifogásolta, hogy az eseményre kizárólag Kínában, ellenfele országában kerülne sor, és szeretett volna a szponzor által felajánlottnál egy lényegesen magasabb díjalapot is.

A FIDE a kéréseit elutasította, Polgár Zsuzsát megfosztotta címétől, és bejelentette, hogy a világbajnoki címért a világbajnokjelölti verseny két döntőse, Hszie Csün és Alisza Galljamova mérkőzik meg. Polgár Zsuzsa az ügyet a Lausanne-ban székelő Választott Sportbíróság elé vitte. A bíróság 2001-ben Polgár Zsuzsa keresetét elfogadta, a Nemzetközi Sakkszövetséget kártérítésre és a bírói költségek megfizetésére, valamint világbajnoki címe visszaállítására kötelezte. A FIDE a kártérítést megfizette, azonban a cím visszaállítását nem tudta teljesíteni, mivel időközben Hszie Csün személyében új világbajnokot avatott. Polgár Zsuzsa ezt követően nem vett részt a női világbajnoki versenysorozaton.

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntőre Hszie Csün és Alisza Galljamova között 1999-ben Kazanyban és Senjangban került sor. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett elérni.

Félidőben a mérkőzés még 4–4-es döntetlenre állt. Ezt követően Hszie Csün a kilencedik és a tizenegyedik játszmát megnyerte, és Galljamova ugyan a tizenkettedik játszmában szépíteni tudott, de Hszie Csün a tizennegyedik játszmában ismét nyert, majd egy döntetlennel elérte a cím megszerzéséhez szükséges pontszámot. Végeredményben 8,5–6,5 arányban győzött, és ezzel visszaszerezte az 1996-ban Polgár Zsuzsa ellen elvesztett világbajnoki címét.

A világbajnoki döntő játszmái 
Hszie Csün–Galljamova világbajnoki párosmérkőzés 15 játszmája a chessgames.com-on
Hszie Csün–Galljamova  világbajnoki párosmérkőzés 15 játszmája a 365chess.com-on

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1995 Kishinev Interzonal Tournament 
World Chess Championship (Women) 1997  Groningen Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1999 Xie Jun–Galliamova Title Match 
Campeonato Mundo femenino Kazan y Shenyang 1999 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság